La Coppa del Generalissimo 1957 è stata la 21ª Coppa del Generalissimo di pallacanestro maschile.

Squadre 
Alla competizione partecipano le quattro migliori classificate della Liga Española de Baloncesto 1957.

Tabellone

Finale

Voci correlate 
 Liga Española de Baloncesto 1957

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 1957
Coppa del Re di pallacanestro maschile
Competizioni sportive a Vigo (Spagna)